Cerro Cóndor puede referirse a:

 Cerro Cóndor, una localidad y aldea escolar argentina del Departamento Paso de Indios, provincia del Chubut, Argentina
 Cerro Cóndor, una montaña situada en el Parque nacional Yendegaia, Chile.
 Cerro El Cóndor, un estratovolcán ubicado en la Cordillera de los Andes, en la provincia de Catamarca, Argentina.
 Cerro Cóndor, una montaña situada en el Departamento de Tumbes en Perú.